Лос Финитос има више значења:

 Лос Финитос (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Финитос, Лос Тепозанес (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику